Cerco de Kunduz (2001)
Batalha de Kunduz (2015)
Batalha de Kunduz (2016)